Бърлингтън може да се отнася за:
 град Бърлингтън, провинция Онтарио, Канада
 град Бърлингтън, провинция Нюфаундленд, Канада
 град Бърлингтън, щат Кънектикът, САЩ
 град Бърлингтън, щат Айова, САЩ
 град Бърлингтън, щат Кентъки, САЩ
 град Бърлингтън, щат Масачузетс, САЩ
 град Бърлингтън, щат Ню Джърси, САЩ
 окръг Бърлингтън, САЩ
 град Бърлингтън, щат Северна Каролина, САЩ
 град Бърлингтън, щат Върмонт, САЩ
 град Бърлингтън, щат Вашингтон, САЩ
 град Бърлингтън, щат Уисконсин, САЩ
 град Бърлингтън, щат Колорадо, САЩ
 град Бърлингтън, щат Илинойс, САЩ
 град Бърлингтън, щат Индиана, САЩ
 град Бърлингтън, щат Канзас, САЩ
 град Бърлингтън, щат Мейн, САЩ
 град Бърлингтън, щат Мичиган, САЩ
 град Бърлингтън, щат Ню Йорк, САЩ
 град Бърлингтън, щат Северна Дакота, САЩ
 град Бърлингтън, щат Оклахома, САЩ
 град Бърлингтън, щат Пенсилвания, САЩ
 град Бърлингтън, щат Тексас, САЩ
 град Бърлингтън, щат Западна Вирджиния, САЩ
 град Бърлингтън, щат Уайоминг, САЩ
 залив Бърлингтън, САЩ